Michael »Mike« Barrie, kanadski hokejist, * 17. marec 1974, Kelowna, Britanska Kolumbija, Kanada.

Barrie je večji del svoje kariere preigral v severnoameriških nižjih hokejskih ligah. V sezoni 1999/2000 je za Olimpijo Hertz igral v alpski ligi, kjer je na sedemindvajsetih tekmah dosegel enaindvajset golov in štiriindvajset podaj. Kariero je končal pri klubu Victoria Salmon Kings v ligi ECHL v sezoni 2004/2005.

Pregled kariere

|-
| Victoria Cougars
| WHL
| 90/91
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Victoria Cougars
| WHL
| 91/92
|
| 54
| 15
| 15
| 30
|
| 165
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Victoria Cougars
| WHL
| 92/93
|
| 70
| 31
| 39
| 70
|
| 244
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Red Deer Rebels
| WHL
| 93/94
|
| 19
| 11
| 14
| 25
|
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Seattle Thunderbirds
| WHL
| 93/94
|
| 48
| 24
| 28
| 52
|
| 119
|
| 9
| 5
| 3
| 8
|
| 14
|-
| Portland Winter Hawks
| WHL
| 94/95
|
| 16
| 1
| 0
| 1
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| South Carolina Stingrays
| ECHL
| 94/95
|
| 39
| 8
| 14
| 22
| +3
| 122
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 94/95
|
| 16
| 1
| 3
| 4
| 0
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| South Carolina Stingrays
| ECHL
| 95/96
|
| 41
| 13
| 6
| 19
| -6
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hampton Roads Admirals
| ECHL
| 95/96
|
| 12
| 2
| 6
| 8
| -1
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| ECHL
| 96/97
|
| 51
| 17
| 34
| 51
| -1
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Birmingham Bulls
| ECHL
| 96/97
|
| 15
| 10
| 4
| 14
| -6
| 45
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| -1
| 31
|-
| Birmingham Bulls
| ECHL
| 97/98
|
| 69
| 41
| 37
| 78
| +9
| 250
|
| 4
| 3
| 2
| 5
| -1
| 6
|-
| Birmingham Bulls
| ECHL
| 98/99
|
| 23
| 13
| 15
| 28
| -1
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Frankfurt Lions
| DEL
| 98/99
|
| 29
| 2
| 6
| 8
| -6
| 96
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Alpska liga
| 99/00
|
| 27
| 21
| 24
| 45
| +10
| 192
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wiener EV
| Alpska liga
| 99/00
|
| 20
| 18
| 20
| 38
|
| 100
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SSI Vipiteno
| Serie A
| 00/01
|
| 15
| 18
| 10
| 28
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Birmingham Bulls
| ECHL
| 00/01
|
| 10
| 5
| 4
| 9
| -5
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Baton Rouge Kingfish
| ECHL
| 00/01
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 00/01
|
| 20
| 2
| 7
| 9
| -9
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| London Knights
| Super League
| 01/02
|
| 48
| 20
| 24
| 44
|
| 140
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 39
|-
| Fresno Falcons
| WCHL
| 02/03
|
| 26
| 10
| 18
| 28
|
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Long Beach Ice Dogs
| WCHL
| 02/03
|
| 17
| 7
| 11
| 18
|
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bakersfield Condors
| ECHL
| 03/04
|
| 26
| 12
| 6
| 18
| +1
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| South Carolina Stingrays
| ECHL
| 03/04
|
| 14
| 4
| 11
| 15
| -3
| 6
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| -2
| 37
|-
| Victoria Salmon Kings
| ECHL
| 04/05
|
| 30
| 5
| 18
| 23
| -28
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 759
| bgcolor="#7FFF00" | 311
| bgcolor="#7FFF00" | 375
| bgcolor="#7FFF00" | 686
| bgcolor="#7FFF00" | -44
| bgcolor="#7FFF00" | 2180
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 127
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Buffalo Sabres)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Victoria Cougars
Hokejisti Red Deer Rebels
Hokejisti Seattle Thunderbirds
Hokejisti Portland Winter Hawks
Hokejisti South Carolina Stingrays
Hokejisti Rochester Americans
Hokejisti Hampton Roads Admirals
Hokejisti Peoria Rivermen
Hokejisti Birmingham Bulls
Hokejisti Frankfurt Lions
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Wiener EV
Hokejisti SSI Vipiteno
Hokejisti Baton Rouge Kingfish
Hokejisti Utah Grizzlies
Hokejisti London Knights
Hokejisti Fresno Falcons
Hokejisti Long Beach Ice Dogs
Hokejisti Bakersfield Condors
Hokejisti Victoria Salmon Kings